Œuvre de Musashi Miyamoto : Le Livre des cinq anneaux, traité sur le sabre kenjutsu vers 1645.

Le Livre des cinq anneaux (Legend of the Five Rings) est un univers créé pour :

 Un jeu de cartes à collectionner : Legend of the Five Rings (le titre en anglais a été conservé pour la version française)
 Un jeu de rôle tiré du jeu de cartes : Le Livre des cinq anneaux